Суница — фамилия:
 Суница, Лев Борисович (1887—1943) — революционер, партийный деятель, организатор высшего образования, публицист.
 Григорий Суница — псевдоним Григория Тихоновича Лынькова, белорусского поэта.